Замя́тины — топоним в Кировской области России:

 Замятины — деревня, Оричевский район.
 Замятины — деревня, Юрьянский район.

См. также 
 Замятино
 Замятнино
 Замятнины (дворянство)